Мурсалов — тюркская фамилия. Женская форма — Мурсалова.

Известные носители 
 Мурсалов, Абдулали Бекали оглы (1921—?) — советский государственный деятель.
 Мурсалов, Вугар Миразбар оглы (1963—1992) — Национальный Герой Азербайджана (1992).
 Мурсалов, Шохуб Османович (1896—1943) —  талышский педагог, переводчик, общественный деятель.
 Мурсалов, Эльшад (род. 1949) — азербайджанский, советский шашист, чемпион СССР по русским шашкам (1975).

Мурсалова 
 Мурсалова, Эльвира (род. 1982) — российская и азербайджанская борец вольного стиля. Бронзовый призёр чемпионата мира.